

Anno 
 948 o 948 a.C.

Codici 
 948 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Pymoor, nel Cambridgeshire, in Inghilterra

Matematica 
 948 – numero